Каденція (, від  — падаю, припиняюся)

 Каденція (політика) — термін повноважень виборної особи на своїй посаді, термін дії її мандату.
 Каденція (в музиці) — музичний термін, що може вживатися в кількох значеннях.
 Каденція — каданс; у поетичному мовленні застосовується на позначення музичної, тональної завершеності періоду чи фрази, близький до пуанта, але не гостротою чи різкістю думки, а пов'язаною зі змістом структурною мелодійністю

Примітки